Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Prinosil e Richard Vogel che hanno battuto in finale Sander Groen e Lars Koslowski 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Vojtěch Flégl /  David Rikl (semifinali)
 Brian Devening /  Paul Wekesa (primo turno)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)
 Sander Groen /  Lars Koslowski (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1992
ATP Tour 1992